Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Rekorde und Statistiken zur Fußball-Weltmeisterschaft 1934.

Abschlusstabelle WM 1934 
Die folgende Rangliste berücksichtigt die Kriterien der FIFA.

Anmerkungen:

 Entscheidend für die Reihenfolge nach FIFA-Kriterien ist zunächst die erreichte Runde (Sieger, Finalist, Dritter, Halbfinalist, Viertelfinalist, Achtelfinalist). Ist die erreichte Runde gleich, entscheiden der Reihe nach die Zahl der Punkte, die Tordifferenz, die Zahl der geschossenen Tore und der direkte Vergleich. Wiederholungsspiele werden mitgewertet. In der Verlängerung entschiedene Spiele werden mit dem Stand nach 120 Minuten gewertet.
 (E) = Erstteilnehmer

Spieler 
 Ältester Spieler: Tom Florie (USA) mit 34 Jahren (ältester Torschütze der WM 1930)
 Jüngster Spieler: Manus Vrauwdeunt (Niederlande) mit 19 Jahren (ohne Einsatz)
 Anmerkung: Nicht von allen Spielern sind die Geburtsdaten bekannt.

Torschützen 
 Erster Torschütze: Ernesto Belis (Argentinien) in der 4. Minute des Spiels gegen Schweden
 Jüngster Torschütze: Edmund Conen (Deutschland) mit 19 Jahren und erster Spieler, der bei einer WM einen lupenreinen Hattrick erzielte
 Ältester Torschütze: Raimundo Orsi (Italien) mit 32 Jahren
 Schnellster Torschütze: Ernst Lehner (Deutschland) in der 25. Sekunde des Spiels um Platz 3 gegen Österreich (bis 1962 schnellstes WM-Tor)
 Angelo Schiavio (Italien) erzielte beim 7:1-Sieg gegen die USA das 100. WM-Tor

Torschützenliste (Endrunde) 

Torschützenkönig des gesamten Wettbewerbs, einschließlich Qualifikation, wurde der Spanier Isidro Lángara mit insgesamt 8 Toren.

Trainer 
 Jüngster Trainer: Felipe Pascucci (Italien/Argentinien) mit 26 Jahren und 337 Tagen, jüngster WM-Trainer aller Zeiten
 Diese Teams wurden von ausländischen Trainern betreut: Ägypten vom Schotten James McCrae, Argentinien vom Italiener Felipe Pascucci, die Niederlande vom Engländer Bob Glendenning, Rumänien vom Österreicher Josef Uridil, Schweden vom Ungarn József Nagy. Bei den Österreichern war neben Verbandskapitän Hugo Meisl der Engländer Jimmy Hogan als Trainer tätig.

Qualifikation 
 Für diese zweite WM hatten sich doppelt so viele Mannschaften beworben als Plätze vorhanden waren, so dass Qualifikationsspiele notwendig waren.
 Erstes WM-Qualifikationsspiel: Schweden – Estland 6:2 am 11. Juni 1933
 Auch Gastgeber Italien musste sich qualifizieren. Nachdem die Italiener im Hinspiel gegen deutlich mit 4:0 gewannen, verzichtete Griechenland auf das Rückspiel auf heimischen Boden. Grund hierfür ist die Tatsache, dass die italienischen Offiziellen dem griechischen Verband insgesamt 700.000 Drachmen zahlten, um auf das Rückspiel in Athen zu verzichten, das die Italiener wegen der langen Anreise in der WM-Vorbereitung gestört hätte.
 Titelverteidiger Uruguay verzichtete auf die Teilnahme, da vier Jahre zuvor nur vier europäische Mannschaften teilnahmen.
 Argentinien und Brasilien waren kampflos qualifiziert, da die Gegner Peru und Chile auf die Teilnahme letztlich verzichteten.
 Irland (1934 und 1938 als Irischer Freistaat), Luxemburg und Portugal haben seit dieser Qualifikation als einzige Mannschaften an allen Qualifikationen teilgenommen.
 Das letzte Qualifikationsspiel zwischen Mexiko und den USA fand drei Tage vor Turnierbeginn in Rom statt.

Besonderheiten 
 Der 7:1-Sieg der Italiener gegen die USA ist der höchste Achtelfinalsieg der WM-Geschichte
 Das 1:1 nach Verlängerung der Italiener gegen Spanien im Viertelfinale ist das erste Remis der WM-Geschichte
 Zum ersten Mal standen vier europäische Mannschaften im Halbfinale, was zudem 1966, 1982, 2006 und 2018 gelang. Die vier Mannschaften hatten 1930 nicht teilgenommen.
 Zum ersten Mal musste das Finale in der Verlängerung entschieden werden.
 Luis Monti stand bereits 1930 im Finale für Argentinien und konnte 1934 für Italien den WM-Titel holen.
 Italien wurde zwei Jahre später auch Olympiasieger, allerdings spielte kein Spieler aus dem 1934er-Kader mit.
 Dies ist die einzige WM-Endrunde, bei der Brasilien kein Spiel gewinnen konnte.

Fortlaufende Rangliste 

 Anmerkung: Kursiv gesetzte Mannschaften waren 1934 nicht dabei, fett gesetzte Mannschaft gewann das Turnier

Einzelnachweise

Weblinks und Quellen 
 fifa.com: Milestones & Superlatives
 Süddeutsche Zeitung WM-Bibliothek 1930–1950 (ISBN 3-86615-165-9, ISBN 978-3-86615-165-9)

Fußball-Weltmeisterschaft 1934